:Biljke
Volujak, Anchusa, biljni rod iz porodice Boraginaceae.

:Zemljopis
 Volujak, planina u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore
 Volujak (planina u BiH, Kreševo)
 Volujak (rijeka), rijeka u BiH lijeva pritoka Rame
 Volujak (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo, BiH
 Volujak (Vareš, BiH), bivše samostalno naselje u općini Vareš, BiH